Alexander von Nordmann (1803-1866), een Fins bioloog
 Ola Nordmann, de personificatie van de gemiddelde Noorse man
 Nordmann, een Belgische jazzrockband